Název Záříčí má více sídel:
 Záříčí, obec v okrese Kroměříž
 Záříčí (Zarzecze), obec v polské části Těšínska
 Záříčí (Dírná), část obce Dírná v okrese Tábor
 Záříčí u Mladé Vožice, část obce Šebířov v okrese Tábor

Související články 
 Zářečí
 Závodí
 Zámostí